Martina Hingis e Sabine Lisicki sono le detentrici del titolo, ma Sabine Lisicki ha deciso di non partecipare quindi Hingis partecipa con Sania Mirza. Le due hanno sconfitto in finale Angelique Kerber e Andrea Petković per 7-5, 6-1.

Teste di serie 

  Martina Hingis /  Sania Mirza
  Chan Hao-ching /  Chan Yung-jan (primo turno)

  Anastasia Pavlyuchenkova /  Elena Vesnina (quarti di finale)
  Andreja Klepač /  Alla Kudryavtseva (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 tabellone

Brisbane International 2016
WTA Tour 2016